Sveti Đorđe je lahko:
 Sveti Đorđe
 Sveti Đorđe, Črna gora